Van Halen II – drugi album muzyczny zespołu Van Halen, wydany w 1979 roku.

Lista utworów

Skład zespołu 
 David Lee Roth – śpiew
 Eddie Van Halen – gitara prowadząca
 Michael Anthony – gitara basowa
 Alex Van Halen – perkusja

Przypisy 

Albumy Van Halen
Albumy Warner Bros. Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1979